WCG RU Preliminaries 2009 — российские отборочные игры 2009 года за право участия в чемпионате мира по киберспорту. World Cyber Games (сокращено WCG) — это крупнейший мировой чемпионат по компьютерным играм, ежегодно проводимый во многих странах и собирающий лучших игроков планеты. Российские игроки принимают активное участие в этих чемпионатах, начиная с 2001 года.

Российские отборочные игры проходят в два этапа. Первый этап — региональные отборочные, в которых принимают участие все желающие. Второй этап — всероссийские отборочные в Москве, в которых участвуют победители региональных финалов.

Дисциплины 
Соревнования проводились по следующим дисциплинам:
  Warcraft III (1 на 1)
  StarCraft: Brood War (1 на 1)
  FIFA 09 (1 на 1)
  Counter-Strike (5 на 5)
  WiseStar 2 (1 на 1)
  Asphalt 4 (1 на 1)

Региональные отборочные 
Ниже приведён список участников по результатам региональный отборочных. Часть участников получили автоквоты на финал как победители прошлого года.

Counter-Strike 1.6 
 Virtus.pro — автоквота
 EYESports — Москва
 parashut — Воронеж
 MegaPort — Владимир, Иваново, Ковров
 T44 — Нижний Новгород
 199 — Санкт-Петербург
 IRKNET — Иркутск
 a114u — Пермь
 a-Gaming.ru — Омск
 TEAM13 — Екатеринбург
 Snatch — Краснодар
 es4x — онлайн-квалификация
 fortuNe — Владивосток
 Ракета — Якутия
 forZe — Москва
 tp.uSports — Самара

Warcraft III 
 GeorgeJung — Иркутск
 JaBerDjan — Черемхово
 4epem.KenT — Черемхово
 ExivMyLife — Иркутск
 nSt.Try4eg — Санкт-Петербург
 GaB.Revolver — Санкт-Петербург
 Nce — Санкт-Петербург
 Naps — Москва
 exl.Necros — Москва
 SJ.Please — Москва
 BeckS — Воронеж
 ieS.WX.Rob — онлайн-квалификация
 SJ.HawK — онлайн-квалификация
 XyLigan — автоквота
 GaB.nicker — автоквота
 EG.Happy — автоквота
 JadeDark — Новосибирск
 SJ.Casper — Краснодар
 nG.federal — Краснодар
 RID.VolanD — Сыктывкар
 SJ.twin — Самара
 uPro.Morgan — Владивосток
 ShadQwsong — Якутия
 qoOb — Екатеринбург

StarCraft: Brood War 
 RoX.KIS.Pomi — автоквота
 RoX.KIS.Bruce — автоквота
 RoX.KIS.Androide — автоквота

онлайн-квалификация 
 SR.Sudden 
 sp.Okmak

Москва 
 RoX.KIS.Advocate 
 [SR]Tama 
 iFU.PallMall

Санкт-Петербург 
 RoX.KIS.BRAT_OK 
 fiRe)Scroll 
 fosc.Defi

Нижний Новгород 
 iFU.spx.  
 mindcontrol

Владивосток 
 Bylat

WCG 2009 Vladivostok 
.

другие города 
 Drag — Шелехов
 Barnaul — Новосибирск
 Maxim_sc — Якутия
 gOgna — Самара
 fOsc.Ramms — Екатеринбург
 SuperStrong — Краснодар

FIFA 2009 
 Ronni — Иркутск
 hacker — Санкт-Петербург
 PinCho.EA|Bydlo — Санкт-Петербург
 RAGE’zetmaks — Санкт-Петербург
 Pika — автоквота
 PinCho.EA|Mascherano — Нижний Новгород
 Forz — Нижний Новгород
 daniel — Губкин
 RAGE`Ali — Старый Оскол
 SportXD.ru|Souther111 — Саранск
 Rush3D_Malish — автоквота
 PinchoEA|slame — автоквота
 Lampiks — Москва
 Team46.Fanat1k — Москва
 FLIP — Москва
 RAGE`Semjke — Новосибирск
 Bobo — Новосибирск
 Koldun — Новосибирск
 USSR|Xaxotun — онлайн-квалификация
 Park — онлайн-квалификация
 Vortex, Yurdos — Владивосток
 Axxel и Dimas — Якутск
 frostee, PinCho|Juste — Пермь
 Alex77, n2l`Koldun — Новосибирск

Всероссийский финал 
Всероссийский финал прошёл в Москве 3 и 4 октября 2009 года.

Warcraft III 
 1 место — EG.Happy — $1500 + оплаченная поездка на гранд-финал WCG 2009
 2 место — Naps — $1000 + оплаченная поездка на гранд-финал WCG 2009
 3 место — ieS.WX.Rob — $800 + квота на гранд-финал WCG 2009

Counter-Strike 
 1 место — tp.uSports — $6000 + оплаченная поездка на гранд-финал WCG 2009
 2 место — Virtus.pro — $4500 + квота на гранд-финал WCG 2009
 3 место — forZe — 3500 $

StarCraft: Brood War

Групповой этап 
.

Группа А

Группа B

Группа C

Группа D

Плей-офф 

 1 место — RoX.KIS.BRAT_OK — $1500 + оплаченная поездка на гранд-финал WCG 2009
 2 место — RoX.KIS.Bruce — $1000 + оплаченная поездка на гранд-финал WCG 2009
 3 место — RoX.KIS.Advokate — $800 + квота на гранд-финал WCG 2009

FIFA 2009 
 1 место — USSRxXaxotun — $1500 + оплаченная поездка на гранд-финал WCG 2009
 2 место — RoX.KIS.Malish — $1000 + квота на гранд-финал WCG 2009
 3 место — USSRxterstas — $800 + квота на гранд-финал WCG 2009
 WiseStar 2 — Владимир Емельяненко — оплаченная поездка на гранд-финал WCG 2009
 Asphalt4 — Филипп Мусури — оплаченная поездка на гранд-финал WCG 2009

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Российских отборочных игр
 Официальный сайт World Cyber Games

World Cyber Games